Попередніми чемпіонками були Дезіре Кравчик та Джуліана Олмос, але цього року вони не грали.

Титул виграли Людмила Кіченок та Макото Ніномія, здолавши в фіналі Керолайн Долегайд та Сторм Сендерс з рахунком 6–4, 6–7(3–7), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Nottingham Open - Doubles
2021 Women's Doubles